Software –  informazioni utilizzate da uno o più sistemi informatici e memorizzate su uno o più supporti informatici
Software – duo di musica elettronica tedesco
Software – album di Grace Slick del 1984
Software AG – azienda informatica tedesca
Software - I nuovi robot (Software) – romanzo di Rudy Rucker del 1982